Osoby o tym nazwisku:
 Kamel El Basha – palestyński aktor filmowy i teatralny
 Lulzim Basha – albański polityk, prawnik i samorządowiec
 Migjen Basha – albański piłkarz
 Vullnet Basha – albański piłkarz